Торстен Аминофф:
  (1910—1985) — финский писатель и политик.
 Аминофф, Торстен Густав (1838—1891) — финский языковед.
  (1881—1946) — финский военнослужащий, полковник.
  (1874—1946) — подполковник, участник гражданской войны в Финляндии.